Basin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Basin Mountain (Colorado)
 Basin Mountain (Kalifornien)
 Basin Mountain (Kentucky)
 Basin Mountain (Maine)
 Basin Mountain (Montana)
 Basin Mountain (New York)
 Basin Mountain (Tennessee)